

Geografia

Francia 
 Marais-Vernier – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)

Svizzera 
 Vernier – città (Canton Ginevra)

Persone 
 Pierre Vernier (1580-1637) – matematico francese
 Théodore Vernier (1731-1818) – politico e avvocato francese
 Jean-Aimé Vernier (1769-...) – compositore e arpista francese
 Marino Vernier (1917-2001) – magistrato italiano
 Elisabetta Vernier (1980 circa) – scrittrice e traduttrice italiana

Trasporti 
 Propulsore Vernier – motore a razzo usato sui velivoli spaziali